Тас-Ари — острів в Росії (Республіка Саха), острови Анжу, Новосибірські острови
 Тас-Ари — півострів на острові Котельному в Росії (Республіка Саха), острови Анжу, Новосибірські острови